Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Masters 2013 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl indický pár Mahesh Bhupathi a Rohan Bopanna, jehož členové nestartovali společně. Bhupathi se rozhodl na turnaji nestartovat. Bopannovým spoluhráčem se stal francouzský tenista Édouard Roger-Vasselin, s nímž Ind vypadl ve čtvrtfinále, když nestačili na chorvatsko-brazilskou dvojici Ivan Dodig a Marcelo Melo.

Třetí titul z pařížského turnaje si odvezl první pár světa složený z amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, kteří ve finále porazili rakousko-brazilské turnajové dvojky a druhou dvojici světa Alexander Peya a Bruno Soares ve dvou setech 6–3 a 6–3. V probíhající sezóně si sourozenci Bryanovi připsali jedenáctou turnajovou trofej.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finále)
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Daniel Nestor /  Leander Paes (2. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2013
ATP World Tour 2013